Palca (gemeente), een Boliviaanse gemeente
 Palca (plaats), een plaats in deze gemeente
 Palca (district), een district in Bolivia